Any Time é um álbum compilação feito pelo DJ Marky lançado pela gravadora Fieldzz em 1996.
Este álbum reúne os principais sucessos de 1995 e 1996 em diversos estilos da música eletrônica, como House, Acid House, Techno e Jungle.

Lista de músicas 
 DJ Zinc - Super Sharp Shooter (6:09)
 DJ Deeon - House-o-matic (4:16)
 Cristian Vogel - Bite & Scratch (6:49)
 6 By Six - Into Your Heart (4:48)
 Maurizio Terzi - Groove Inside (4:07)
 Drumaddik - Tilt (4:54)
 Basic Movements - Bubble & Wine (5:45)
 D-Traxx - Drug Me (Toke It Up) (7:12)
 Dance Works! - People (5:56)
 Rageous Projecting Franklin Fuentes - Turn It (5:10)
 DJ Trajic - Friction (6:16)
 DJ Zinc - What Is It? (6:11)
 Prophets Of Soul - Wisdom (6:08)

Ligações externas 
 Site oficial do DJ Marky

Álbuns de 1996
Álbuns de DJ Marky